Le qualificazioni del singolare  femminile dell'Open di Francia 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

 Irina-Camelia Begu (ultimo turno)
 Heather Watson (qualificata)
 Tímea Babos (ultimo turno)
 Johanna Konta (ultimo turno)
 Danka Kovinić (qualificata)
 Hsieh Su-wei (primo turno)
 Mariana Duque (primo turno)
 Magda Linette (primo turno)
 Timea Bacsinszky (qualificata)
 Alla Kudrjavceva (primo turno)
 Michelle Larcher de Brito (qualificata)
 Kristýna Plíšková (primo turno)

 Andrea Hlaváčková (primo turno) 
 Vesna Dolonc (ultimo turno) 
 Lara Arruabarrena (primo turno) 
 Olivia Rogowska (ultimo turno) 
 Victoria Duval (primo turno) 
 Lucie Hradecká (primo turno) 
 Aleksandra Panova (secondo turno) 
 Grace Min (qualificata) 
 Zheng Saisai (secondo turno) 
 Tadeja Majerič (primo turno) 
 Verónica Cepede Royg (primo turno) 
 Sofia Arvidsson (primo turno)

Qualificate

  Grace Min
  Heather Watson
  Maryna Zanevs'ka
  Julija Bejhel'zymer
  Danka Kovinić
  Aleksandra Wozniak
  Kiki Bertens
  Ksenija Pervak
  Timea Bacsinszky
  Sofia Shapatava
  Michelle Larcher de Brito
  Tamira Paszek

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Note 
 

Open di Francia 2014
WTA Tour 2014